Mount Stromlo – endomino in lingua inglese per Monte Stromlo 
 Osservatorio di Mount Stromlo – osservatorio astronomico in Australia
 17640 Mount Stromlo – asteroide areosecante